Der Familienname Krumbhaar steht für:

 Heiner Müller-Krumbhaar (* 1944), deutscher Physiker
 Heinrich Krumbhaar (1867–1939), deutscher Zeitungsverleger